De mannen speelden op de US Open in 2018 het enkelspel van 27 augustus tot en met 9 september 2018 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2018